Ibrahima Camara est un nom porté par plusieurs personnalités :
 Ibrahima Camara (né en 1988), footballeur guinéen ;
Ibrahima Camará (né en 1999), footballeur guinéen ;
 Ibrahima Sory Camara (né en 1985), footballeur guinéen.